«Отель для собак» () — семейная комедия режиссёра Тора Фройденталя.

Сюжет 
Втайне от приёмных родителей, брат и сестра находят помещение, где живут брошенные собаки, и решают с друзьями устроить там отель для четвероногих. Постепенно затея с приютом для собак приобретает гигантские масштабы. И всё было бы хорошо, если бы в один прекрасный день все четвероногие постояльцы не вырвались на свободу.

Теперь юным героям предстоит найти и спасти лохматых друзей от живодёров. После многих приключений всё кончается хеппи-эндом.

В ролях 
 Эмма Робертс — Энди
 Джейк Ти Остин — Брюс
 Лиза Кудроу — Лоис
 Кевин Диллон — Карл
 Дон Чидл — Берни
 Джонни Симмонс — Дэйв
 Кайла Прэтт — Хитер
 Трой Джентиле — Марк
 Тия Сиркар — Мэрианн

Критика 
Фильм получил смешанные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 46 % на основе 121 рецензии со средним баллом 5,28 из 10. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 51 из 100 на основе 25 рецензий критиков, что соответствует статусу «смешанные или средние отзывы».

См. также 
 Бетховен (фильм)
 Лойс Данкан

Примечания

Ссылки 
 
 Информация о фильме «Отель для собак»

Кинокомедии США
Кинокомедии 2009 года
Семейные фильмы США
Экранизации литературных сказок
Фильмы о собаках
Фильмы DreamWorks Pictures
Фильмы на английском языке
Фильмы, спродюсированные Лорен Шулер Доннер
Фильмы, спродюсированные Айваном Райтманом